okres – czas trwania jednego cyklu w fizyce,
 okres – jednostka czasowa w geologii,
 okres układu okresowego pierwiastków,
 okres połowicznego rozpadu,

 w matematyce:
 funkcja okresowa,
 punkt okresowy,
 ułamek dziesiętny okresowy,
 okres – potoczne określenie menstruacji,
 okres – element formy muzycznej,
 okres – jednostka administracyjna Czech i Słowacji, często tłumaczona jako okręg lub powiat. Zobacz: powiat (Czechy) i powiat (Słowacja).